Improvvisamente l'estate scorsa (Suddenly, Last Summer) – opera teatrale di Tennessee Williams del 1958 
 Improvvisamente l'estate scorsa (Suddenly, Last Summer) – film del 1959 diretto da Joseph L. Mankiewicz
 Suddenly, Last Summer – film per la televisione del 1993 diretto da Richard Eyre
Jinan-yeoreum, gapjagi (titolo internazionale: Suddenly Last Summer) – mediometraggio sudcoreano del 2012 diretto e sceneggiato da Leesong Hee Il